Серго́ () — партийная кличка Г. К. Орджоникидзе, а также топоним на Украине:
 Серго — село в Кегичёвском районе Харьковской области.
 Серго — название города Стаханов Луганской области, в 1937—1943 гг.

См. также 

 Сергокала

Объекты, названные в честь Серго Орджоникидзе